Leif Rohlin, švedski hokejist, * 26. februar 1968, Västerås, Švedska.

Rohlin je v švedski ligi igral devet sezon za Västerås IK ter po eno sezono za Djurgårdens IF in Södertälje SK ob koncu kariere. Leta 1988 je bil kot 33. izbran na NHL naboru s strani kluba Vancouver Canucks, za katerega je igral v sezonah 1995/96 in 1996/97, pet sezon pa tudi za HC Ambrì-Piotta v švicarski ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil zlato medaljo, in dveh svetovnih prvenstvih, na katerih je bil po ene srebrne in bronaste medalje.

Pregled kariere

|-
| Västerås
| Švedska 2. liga
| 86/87
|
| 27
| 2
| 5
| 7
|
| 12
|
| 12
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|-
| Västerås
| Švedska 2. liga
| 87/88
|
| 30
| 2
| 15
| 17
|
| 46
|
| 7
| 0
| 4
| 4
|
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 88
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås
| Švedska liga
| 88/89
|
| 22
| 3
| 7
| 10
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås
| Švedska 2. liga
| 88/89
|
| 18
| 2
| 5
| 7
|
| 20
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Västerås
| Švedska liga
| 89/90
|
| 32
| 3
| 6
| 9
|
| 40
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Västerås
| Švedska liga
| 90/91
|
| 40
| 4
| 10
| 14
|
| 46
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| Västerås
| Švedska liga
| 91/92
|
| 39
| 4
| 6
| 10
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås
| Švedska liga
| 92/93
|
| 37
| 5
| 7
| 12
|
| 24
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Västerås
| Švedska liga
| 93/94
|
| 40
| 6
| 14
| 20
|
| 26
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| +7
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås
| Švedska liga
| 94/95
|
| 39
| 15
| 15
| 30
|
| 46
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 0
| 3
| 3
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 95/96
|
| 56
| 6
| 16
| 22
|
| 32
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 96/97
|
| 40
| 2
| 8
| 10
| +4
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 97/98
|
| 40
| 7
| 29
| 36
|
| 28
|
| 14
| 3
| 4
| 7
|
| 32
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 98/99
|
| 45
| 8
| 31
| 39
|
| 58
|
| 15
| 4
| 9
| 13
|
| 18
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 99/00
|
| 45
| 5
| 21
| 26
|
| 56
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 00/01
|
| 37
| 4
| 10
| 14
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska 2. liga
| 00/01
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5
| 0
| 4
| 4
|
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 1
| 1
| 2
| +5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 01/02
|
| 41
| 2
| 6
| 8
| -3
| 34
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| +1
| 8
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 02/03
|
| 49
| 2
| 8
| 10
| -4
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 710
| bgcolor="#7FFF00" | 84
| bgcolor="#7FFF00" | 225
| bgcolor="#7FFF00" | 309
| bgcolor="#7FFF00" | +11
| bgcolor="#7FFF00" | 658
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 91
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 29
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" | +1
| bgcolor="#7FFF00" | 110
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Vancouver Canucks)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1988
Hokejisti Västerås IK
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti HC Ambrì-Piotta
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Södertälje SK